Иван Кочев може да се отнася за:

 Иван Кочев (? – 1932), български общественик, деец на Македонския младежки съюз;
 Иван Кочев (1935 - 2021), български езиковед;
 Иван Кочев (р. 1965), български футболист;
 Иван Кочев, български волейболист;
 Иван Кочев, български композитор.